Nasu kan som auktorsförkortning betyda:

 Yoshitsugu Nasu
 Hideo Nasu

Robotskapade auktorsförkortningar